Зелёный Дуб — топоним:

Белоруссия 
 Гомельская область
 Зелёный Дуб — посёлок, Липиничский сельсовет Буда-Кошелёвского района
 Зелёный Дуб — посёлок, Морозовичский сельсовет Буда-Кошелёвского района
 Зелёный Дуб — посёлок, Заболотский сельсовет Рогачёвского района
 Могилёвская область
 Зелёный Дуб — посёлок, Сормовский сельсовет Чериковского района

Россия 
 Зеленый Дуб — посёлок в Алексинском районе Тульской области.

Украина 
 Зелёный Дуб — село в Ровненской области.